Воро́ница — река в Смоленской и Брянской областях России. Левый приток Ипути.

Исток Вороницы находится юго-западнее Рославльской гряды. Составляет часть естественной границы Смоленской и Брянской областей. Протекает по территории Рославльского и Ершичского районов Смоленской области. Устье напротив деревни Крестовая Ершичского района. Русло крайне извилистое. Основные притоки в Смоленской области: Прожода, Чёрный Пет, Тростянка, Уса.

Упоминается в «Повести временных лет».

Близ деревни Раковка Рославльского района на правом берегу реки находится древний курган. Недалеко от устья, возле деревни Глухари находится археологический памятник «Сорок три кургана».

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Ипути
Реки Рославльского района
Реки Брянской области
Реки Ершичского района